Il doppio maschile del Rogers Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del torneo ma sono stati sconfitti ai quarti di finale da Robert Lindstedt e Daniel Nestor.

In finale Alexander Peya e Bruno Soares hanno sconfitto Colin Fleming e Andy Murray per 6-4, 7-64.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Marcel Granollers /  Marc López (quarti di finale)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (campioni)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (secondo turno)

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (quarti di finale)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (semifinale)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (quarti di finale)
  Maks Mirny /  Horia Tecău (secondo turno)

Wildcard 

  Frank Dancevic /  Adil Shamasdin (primo turno)

  Jesse Levine /  Vasek Pospisil (ritirati)

Alternate 
  Jérémy Chardy /  Łukasz Kubot (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2013
ATP World Tour 2013